El término Imperio francés se refiere, en esta enciclopedia, a los siguientes artículos acerca de las etapas históricas de Francia y, por extensión, de sus posesiones europeas y no europeas:

al Primer Imperio francés, de Napoleón I (1804-1814, 1815) y Napoleón II (1815);
al Segundo Imperio francés, de Napoleón III (1852-1870);
al Imperio colonial francés, posesiones coloniales de la nación francesa (1605-1962).